A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi magasugrás versenyszámát augusztus 17. és 19. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 230 centiméter, míg a B-szint 227 centiméter volt.

Rekordok 

A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi magasugrásban:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Források 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon